Албия (Albia) е име на:

 Римската фамилия Албии (gens Albia)
 Албия Теренция, съпруга на Луций Салвий Отон и майка на император Отон (69)
 Албия Домника (* 337; † 378), съпруга на римския император Валент (364–378)

 Албия, няколко града в САЩ